Ewhurst – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Ewhurst – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Ewhurst – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)